Фихман — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Фихман, Ицхок Фишелевич (1921—2011) — советский, российский и израильский египтолог и папиролог, библиограф, переводчик.
 Фихман, Хакобо (1898—1970) — аргентинский поэт.
 Фихман, Яков Ильич (1881—1958) — еврейский поэт и переводчик.